Le hùjí (戶籍) ou hùkǒu (户口) est un système d'enregistrement des ménages appliqué en République populaire de Chine et en République de Chine (Taïwan). C'est également le nom de la carte de résident que reçoivent les personnes qui ne sont pas encore domiciliées dans une ville (souvent des frontaliers, notamment à Shenzhen).
 La ville de Hukou est une subdivision administrative de la province de Taïwan en République de Chine.
 Le xian de Húkǒu (湖口) est une subdivision administrative de la province du Jiangxi en République populaire de Chine.
 Les chutes de Hukou () sont des chutes d'eau sur le fleuve Jaune entre le Shanxi et le Shaanxi.
 Hukou (湖口) est une station de la ligne 11 du métro de Wuhan en République populaire de Chine.